Вертлю́г — многозначный термин:

 Анатомия:
 Вертлюг — часть бедренной кости, вращающаяся в чашке таза.
 Техника — шарнирное соединительное звено двух частей механизма (или звеньев цепи), позволяющее каждой из них вращаться вокруг своей оси, независимо друг от друга:
 Вертлюг — шарнирный элемент такелажа, рыболовной снасти;
 Вертлюг — поворотная опора (стрелкового оружия, артиллерийских орудий, ветряных мельниц и т. д.);
 Вертлюг — элемент бурового оборудования;
 Вертлюг — устройство для соединения провода и лидер-троса при монтаже ЛЭП и кабельных линий.